Альтшуль, также Алтшул — еврейская фамилия.

 Альтшуль, Барри (род. 1943) — исполнитель на ударных инструментах; один из универсальных исполнителей второй половины XX века (от свинга до фри-джаза).
 Альтшуль, Елена Борисовна (род. 1964) — советская и белорусская шашистка, 4-кратная чемпионка СССР и 5-кратная чемпионка мира по международным шашкам.
 Алтшул, Милош (1928—1985) — чехословацкий шахматист.
 Альтшуль, Рэнди (род. 1960) — американская изобретательница игрушек из Клиффсайд-парка, Нью-Джерси.
 Альтшуль, Юрий Викторович (Юрий Туманов, 1919—1996) — русский советский писатель.
 Альтшуль, Юрий Евгеньевич (1965—1999) — капитан ВС СССР, общественный и политический деятель Екатеринбурга.

См. также